El término Fame (también, FAME) (equivalente en inglés para fama) puede referirse, en esta enciclopedia:

Cine, televisión y teatro 
 a Fame, un largometraje de 1980, dirigido por Alan Parker;
 a Fame, una película musical de 2009;
 a Fame, una serie de televisión de 1982-1987, adaptación de la película de 1980;
 a Fame, un musical, adaptación al teatro de la película de 1980;
 a Fame, una serie de televisión y competición de talento de 2003;
 a Fame, una comedia de Ricky Gervais;
 a Lisa Picard is Famous, una película dramática/cómica de 2000;

Música 
 a F.A.M.E., el cuarto álbum de estudio de Chris Brown;
 a F.A.M.E., el tercer álbum de Maluma;
 a F.A.M.E., una gira musical promocional de Maluma;
 a Fame, un dúo musical;
 a «Fame», el tema interpretado por Irene Cara para la película de 1980 y la serie de televisión de 1982-1987;
 a «Fame», una canción de David Bowie;
 a Fame, un álbum de Grace Jones;
 a «Fame», un sencillo de God Lives Underwater;
 a Fame, un álbum de Puddle of Mudd;
 a «Famous», una canción de Puddle of Mudd;
 a ''The Fame'', el álbum debut de Lady Gaga;
 a FAME Studios, un estudio de grabación;
 a Georgie Fame, un músico;

Productos comerciales 
 a Lady Gaga Fame, un perfume femenino creado por Lady Gaga;
 a Famous Amos, una marca comercial de galletas;
 a Famous-Barr;
 a Famous Stars and Straps, una línea comercial de ropa;

Computación y tecnología 
 a FAME, una base de datos y un lenguaje de programación;
 a FAME, las siglas de Full-sky Astrometric Mapping Explorer, un satélite;
 a FAME, las siglas de Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., una empresa militar peruana;
 a fame (las siglas del éster metílico de ácido graso, del inglés fatty acid methyl ester);

Premios 
 Fans of Adult Media and Entertainment Awards;

Otros idiomas
 a fame, hambre en lengua asturiana;
 a fame, hambre en habla aragonesa.

Enlaces externos